Aixot d'Artanudji o Aixot II d'Artani (mort l'any 918), també nomenat Aixot kukh (Aixot el No Madur), fou un noble de la branca d'Artani, del Tao Superior o Artanudji, de la família dels Bagrationi, regnant de 908 a 918.

Aixot Bagration era el fill segon de Gurguèn I d'Artani, també Gurguèn d'Ibèria. Va succeir al seu nebot David en com a duc del Tao Superior o Artanudji. La Crònica georgiana del  diu que va erigir Tbeth en seu d'un bisbat, abans de morir, el 918.

Sense fill, el va succeir el seu nebot Gurguèn II d'Artani, fill del seu germà Adarnases III d'Artanudji, que el va succeir.

Fonts 
 Marie-Félicité Brosset, Additions et éclaircissements à l'Histoire de la Géorgie, Académie impériale des sciences, Saint-Pétersbourg, 1851 (lire ce livre avec Google Books : books.google.cat), Addition IX, p. 155.
 

Dinastia Bagrationi
Prínceps de Tao
Prínceps d'Artanudji